Ez a lista Utah állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Utah megyéi
Közigazgatási listák